Прошино — название населённых пунктов:

Россия 
 Прошино — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Прошино — деревня в Кочёвском районе Пермского края.
 Прошино — деревня в Некоузском районе Ярославской области.
 Прошино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.